Christopher Mark Robinson (n. 1966), cantante rock statunitense
 Chris Sean Robinson (n. 1974), cestista statunitense
 Chris Robinson (n. 1938), attore statunitense
 Chris Robinson – regista statunitense